Кшиштоф Борунь — польський письменник-фантаст та вчений-фізик

Борунь — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства